Сакен Сейфуллін (1894–1939) — основоположник сучасної казахської літератури, поет і письменник, державний діяч

Сейфуллін — село, Сирдар'їнський район, Кизилординська область

Див. також 
 Сейфулліно
 Сейфуллінський сільський округ